Сиријан Гранде има више значења:

 Сиријан Гранде (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сиријан Гранде (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику